Welland (plaats), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire
Welland (Canada), een plaats in Ontario, Canada
Welland (landschap), een landschap in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Welland (rivier)
Welland (heerlijkheid)